Gibb je příjmení skotského původu, který lze vysledovat do šestnáctého století. Je zdrobnělina příjmení Gilbert.

 Andy Gibb (1958–1988), v Anglii narozený australský zpěvák; nejmladší z bratří Gibbů
 Barry Gibb (* 1946), anglický textař a producent; nejstarší z bratří Gibbů
 Bobbi Gibb (* 1942), americký běžec dlouhých tratí
 Maurice Gibb (1949–2003), anglický rockový kytarista; dvojče Robina a rovněž člen Bee Gees
 Robin Gibb (1949–2012), zpěvák a textař; dvojče Maurice a rovněž člen Bee Gees

Externí odkazy